Stefania kann bedeuten:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Stefanie
 eine deutsche Sängerin siehe Maria Stefania
 eine Gattung von Froschlurchen, siehe Stefania (Gattung)
 ein Ort in Griechenland, siehe Stefania (Griechenland)
 das Siegerlied des Eurovision Song Contest 2022 von Kalush Orchestra, siehe Stefania (Lied)